Huerta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huerta de Valdecarábanos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Huerta (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar